Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Египта. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 97 указанных в таблице видов 0 находятся под критической угрозой исчезновения, 1 находится под угрозой исчезновения, 9 являются уязвимыми, 4 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Египет
Природа Египта